Rocha se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Carlos Frederico Duarte Rocha
 Luiz A. Rocha